Os acrônimos COP ou COPE podem se referir aos seguintes artigos:

Biografias
 Andrew Cope - um autor britânico de livros infantis. 
 Citizen Cope - o pseudônimo de Clarence Greenwood, um músico estadounidense.
 Edward Drinker Cope - um paleontólogo e anatomista comparativo estadounidense.
 Frank Cope - um jogador de futebol americano estadunidense.

Cidade
 Cope (Carolina do Sul) - uma cidade localizada nos Estados Unidos da América.

Emissora de rádio
 COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas) - uma das cadeias nacionais de rádio da Espanha.

Polícia Civil
 COP (Central de Operações Policiais) - um grupo de apoio operacional da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina.
 COPE (Centro de Operações Policiais Especiais) - uma divisão da Polícia Civil do Estado do Paraná.

Prêmio
 Prêmio Arthur C. Cope - um prêmio concedido por conquistas no campo de pesquisa da química orgânica.

Desambiguação